Mathare United Football Club är en professionell fotbollsklubb i Nairobi, Kenya. Laget spelar i Kenyan Premier League, den högsta fotbollsligan i Kenya. Laget har vunnit den nationella ligan vid ett tillfälle, 2008, och spelar sina hemmamatcher på Moi International Sports Center i Kasarani.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 [ Officiell hemsida]
 Premier League
 facebook
 Soccerway
 SofaScore 
 Transfermarkt 
 Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar i Kenya